De Mammaliamorpha zijn een groep Synapsida behorende tot de Cynodontia.

In 1988 definieerde Timothy Rowe de zoogdieren voor het eerst exact als klade. Hij beperkte de zoogdieren tot de afstammelingen van de laatste gemeenschappelijke voorouder van de nog levende soorten. Daardoor viel er een aantal uitgestorven soorten buiten die traditioneel wel tot de zoogdieren waren gerekend. Voor deze ruimere groep benoemde hij daarom een meer omvattende klade: de Mammaliaformes. Er waren echter ook groepen die traditioneel niet tot de zoogdieren werden gerekend maar wel zeer nauw aan de Mammaliaformes verwant waren. Daarvoor benoemde hij de nog ruimere klade Mammaliamorpha. 

De Mammaliamorpha werden gedefinieerd als de groep omvattende de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Tritylodontidae en de Mammalia; en al diens afstammelingen.

De mammaliamorfen ontstonden in het Trias binnen de Prozostrodontia. Ze ontwikkelden talloze detailkenmerken die de zoogdieren van eerdere cynodonten onderscheidden. De mens is een mammaliamorf.

Een mogelijke evolutionaire stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Rowe, T.S. 1988. "Definition, diagnosis, and origin of Mammalia". Journal of Vertebrate Paleontology 8(3): 241–264

Cynodontia